Константи́н Васи́льевич Абу́хов (21 мая 1904 — 1 марта 1945) — участник Великой Отечественной войны, командир 143-го гвардейского штурмового авиационного полка (8-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта), Герой Советского Союза (1945), гвардии майор.

Биография 
Родился 21 мая 1904 года в казачьей станице Червлённая Терской области, ныне Шелковского района Чеченской Республики, в семье крестьян-казаков. Русский. В 6 лет остался без отца.

С 1918 года жил в городе Владикавказе, где мать работал сиделкой в госпитале, учился в высшем начальном училище. В мае-сентябре 1920 года служил экспедитором в одном из отделов 10-й армии. В дальнейшем работал на рыбных промыслах, надзирателем в тюрьме в городе Куба (Азербайджан).

В июле 1922 года, по спецнабору через профсоюз, поступил в Азербайджанскую сводную военную школу, на кавалерийское отделение. Позднее продолжал учёбу в 4-й Курской пехотной школе, в 1-й Ленинградской пехотной школе имени Склянского. По окончании учёбы в сентябре 1926 года добровольно поступил в Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС РККА, затем продолжил учёбу в лётной школе. В 1929 году окончил Качинскую военную авиационную школу лётчиков.

Службу проходил в бомбардировочной авиации лётчиком, старшим лётчиком, командиром корабля в 11-й авиационной бригаде (город Воронеж), 23-й авиационной бригаде (город Монино).

В 1932 году был осуждён на 2 года условно, в 81-м авиационном отряде, которым он тогда командовал, произошла катастрофа.

В 1933—1934 годах — на Дальнем Востоке, затем инструктором в Ейской школе морских лётчиков, командиром отряда в Высшей лётнотактической школе (город Липецк).

С 1939 года обучался Военной академии командноштурманского состава ВВС (ныне — Военновоздушная академия ВВС им. Гагарина), одновременно с учёбой работал помощником начальника курса командного факультета.

С началом Великой Отечественной войны стажировался в должности помощника начальника оперативного отдела штаба ВВС РККА.

В августе 1941 года назначен начальником оперативного отдела 84-й смешанной авиационной дивизии (17 армия, Монголия). До конца 1943 года оставался на Дальнем Востоке, был командиром 847 -го ночного лёгкого бомбардировочного полка, затем 967-го штурмового авиационного полка.

В декабре 1943 года направлен в действующую армию. Прибыл на 2-й Украинский фронт, в 735-й (с 5 февраля 1944 года — 143-й гвардейский) штурмовой авиационный полк 266-й (с 5 февраля 1944 года — 8-й гвардейской) штурмовой авиационной дивизии, где 19 декабря был назначен командиром эскадрильи штурмовиков Ил-2. В составе 5-й воздушной армии участвовал на 2-м Украинском фронте в освобождении юго-западных районов Правобережной Украины, а затем Молдавии в Корсунь-Шевченковской стратегической (24 января — 17 февраля 1944 года) и Уманско-Ботошанской (5 марта — 17 апреля 1944 года) наступательных операциях.

В мае 1944 года был награждён орденом Красного Знамени, в июне 1944 года был назначен заместителем командира полка.

С 5 июля 1944 года вместе со своей дивизией сражался на 1-м Украинском фронте в составе 2-й воздушной армии. Участвовал в Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции (13 июля — 29 августа 1944 года), в ходе которой войска фронта освобождали Западную Украину и восточные районы Польши; Сандомирско-Силезской (12 января — 3 февраля 1945 года) и Нижнесилезской (8—24 февраля 1945 года) наступательных операциях на территории Польши, боевых действиях на территории Германии. С сентября 1944 года командовал полком, в октябре и ноябре 1944 года был награждён орденами Красного Знамени (в ноябре — за выслугу лет в армии). Лично водил на штурмовку войск и техники противника группы штурмовиков, совершив к концу февраля 1945 года 64 успешных боевых вылета, в ходе которых врагу был нанесён значительный урон.

1 марта 1945 года во время боевого вылета самолёт Абухова над целью в районе населённого пункта Пфаффендорф (ныне село Рудзица в гмине Секерчин, Любаньского повята Нижнесилезского воеводства Польши) был подбит зенитной артиллерией противника и загорелся. Гвардии майор Абухов направил горящую машину на скопление вражеских танков в районе села Лихтенау (ныне село Заремба в гмине Секерчин, Любаньского повята Нижнесилезского воеводства Польши).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по противнику, гвардии майору Абухову Константину Васильевичу присвоено звание героя Советского Союза (посмертно).

Место захоронения неизвестно.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (27.06.1945)
 Орден Ленина (27.06.1945)
 Три ордена Красного Знамени (18.05.1944, 7.10.1944, 3.11.1944)

Память 
 Имя Абухова присвоено одной из улиц города Грозный (бывшая Горская) и средней общеобразовательной школе № 1 станицы Червлённая.
 Бюст Героя установлен на Аллее Славы мемориального комплекса Славы имени А. А. Кадырова в городе Грозный.

Примечания

Источники

Литература 
 
 

Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Лётчики, совершившие таран
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Бранденбурге